Конда може да се односи на:

 Конда (Кантал), насељено место у Француској, у департману Кантал
 Конда (Лот), насељено место у Француској, у департману Лот

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Конда“